Okiennik – jaskinia w Pszczelnej Skale w gminie Skała w województwie małopolskim
 Okiennik – skała we wsi Podzamcze, przy Zamku w Ogrodzieńcu na Wyżynie Częstochowskiej
 Okiennik – skała w grupie Skał Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Okiennik – skała w masywie Okiennika Wielkiego w gminie Kroczyce
 Okiennik Będkowski – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Okiennik Birowski – skała pod grodem Birów w Podzamczu
 Okiennik Wielki – grupa skał w gminie Kroczyce, na Wyżynie Częstochowskiej
 Proxima Okiennik – skała w Dolinie Wiercicy na Wyżynie Częstochowskiej